

Місто:
 Подільськ — адміністративний центр Подільського району та Подільської міської громади  Одеської області

Залізниця:
 Подільськ — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Подільськ — локомотивне депо Одеської залізниці

Див. також 
 Подольськ (значення)
 Подільськ-Північний